Wolgast steht für

 Wolgast, eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 der deutsche Name der Ortschaft Wołogoszcz in der polnischen Stadt- und Landgemeinde Dobiegniew (Woldenberg), siehe Gmina Dobiegniew
 die Frachtschiffe der Serie Wolgast

Personen:
 Ad Wolgast (1888–1955), US-amerikanischer Boxer
 Cornelie Sonntag-Wolgast (* 1942), deutsche Politikerin (SPD)
 Eike Wolgast (* 1936), deutscher Historiker
 Ernst Wolgast (1888–1959), deutscher Staats- und Völkerrechtler
 Friedrich Wolgast	(1863–1907) deutscher Volksschullehrer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus

 Johannes Wolgast (1891–1932), deutscher Musikwissenschaftler
 Larry Wolgast, US-amerikanischer Politiker
 Melanie Wolgast (* 1981), deutsche Florettfechterin
 Midget Wolgast (1910–1955), US-amerikanischer Boxer